

Населені пункти та їхні частини
 Журав — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Журав — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Журав — частина села Розкопачев у гміні Острів-Любельський Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Журав — частина села Гута в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки